Экваториальная Гвинея на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена двумя спортсменами в лёгкой атлетике. В состав сборной вошла барьеристка Рейна-Флор Окори, которая на трёх предыдущих Играх выступала за Францию. Экваториальная Гвинея, вместе ещё с 8 странами, имела одну из самых малочисленных делегаций на Играх. Меньше спортсменов было только у сборной Тувалу, которая будет представлена 1 атлетом. 

Именно Окори было доверено право нести флаг Экваториальной Гвинеи, как на церемонии открытия Игр, так и на церемонии закрытия. При этом Окори не смогла выступить на самих Играх, снявшись с соревнований незадолго до старта предварительного забега. По итогам соревнований сборная Экваториальной Гвинеи, выступавшая на своих девятых летних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 
  Лёгкая атлетика
 Бенжамен Энзема
 Рейна-Флор Окори

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Экваториальной Гвинеи  на сайте Sports-reference.com
 Экваториальная Гвинея на официальном сайте МОК 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016